Dobos Attila agrármérnök, tudományos kutató
Dobos Attila (1941–2022) zeneszerző, szövegíró, fogorvos
Dobos Attila (1978) élvonalbeli labdarúgó